Чеви Чејс има више значења:
 Чеви Чејс (град, Мериленд), је град у америчкој савезној држави Мериленд
 Чеви Чејс (Мериленд), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Чеви Чејс (глумац),